Lomakin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wjatscheslawowitsch Lomakin (1964–2006), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Lomakin (* 1976), kasachischer Gewichtheber
 Gawriil Ioakimowitsch Lomakin (1812–1885), russischer Komponist
 Grigori Lomakin (* 1998), kasachischer Tennisspieler
 Trofim Fjodorowitsch Lomakin (1924–1973), sowjetischer Gewichtheber
 Wiktor Pawlowitsch Lomakin (1926–2012), sowjetischer Politiker und Diplomat